Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 3-ї категорії Thalgo Australian Women's Hardcourts 1999, який відбувся втретє в Голд-Кост. Олена Лиховцева і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Анке Губер і Марі П'єрс.

Коріна Мораріу і Лариса Нейланд виграли титул, перемігши у фіналі пару Крістін Кунс і Іріна Спирля з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

  Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Маріан де Свардт /  Олена Татаркова (1-ше коло)
  Коріна Мораріу /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
  Сабін Аппельманс /  Патті Шнідер (чвертьфінал, знялись)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Хіракі Ріка /  Светлана Кривенчева (1-ше коло)
  Морін Дрейк /  Машона Вашінгтон (1-ше коло)

Кваліфікувалися 

 ''' Еві Домінікович /  Сінді Вотсон

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
Thalgo Australian Women's Hardcourts 1999 Doubles Draw 

Парний розряд